Иона Соловецкий — имя монаха с прозванием:
 Иона, чудотворец Пертонимский и Соловецкий, преподобный (?—1561) — святой Русской православной церкви, см. Иона и Вассиан.
 Иона Соловецкий (1561—не ранее 1621) — странствующий монах, книжник, каллиграф, автобиграф.